Barnitz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Barnitz, Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Barnitz (Fluss), Fluss im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Barnitz (Damnatz), Ortsteil der Gemeinde Damnatz im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Barnitz (Käbschütztal), Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal im Landkreis Meißen, Sachsen
 Barnitz (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Barnitz ist der Familienname von:

 Charles Augustus Barnitz (1780–1850), US-amerikanischer Politiker